Райнеке — фамилия. Известные носители:
 Райнеке, Карл
 Райнеке, Пауль